Geißler oder Geissler steht für:
 Geißler (Familienname), der Familienname Geißler
 Geißler, andere Bezeichnung für die christliche Laienbewegung der Flagellanten
 Geißler, andere Bezeichnung für Flagellaten oder Geißeltierchen
 Geißler (Lauer), linker Zufluss der Lauer nach der Bahnbrückenmühle, Markt Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Geissler (Mondkrater), Name eines Mondkraters 

Siehe auch: 
 Geisler